William Forsyth (horticultor) (1737–1804), botànic escocès
 William Forsyth Sharpe (Cambridge, EUA 1934) economista nord-americà guardonat amb el Premi Nobel d'Economia l'any 1990 
 Bill Forsyth (1946), director de pel·lícules escocès